Экспре́ссия (от  «выражение»):

 Экспрессия — яркое проявление чувств, настроений, мыслей. В широком смысле — повышенная выразительность произведения искусства, достигаемая всей совокупностью художественных средств и зависящая от манеры исполнения и характера работы художника; в узком — проявление темперамента художника в его творческом почерке, в фактуре мазка, в рисунке, в цветовом и композиционном решениях произведения живописи, скульптуры.
 Экспрессия генов — преобразование наследственной информации от гена в функциональный продукт — РНК или белок.

 Экспрессивность

 Экспрессивность — свойство определённой совокупности языковых единиц передавать субъективное отношение говорящего к содержанию или адресату речи, а также совокупность качеств речи или текста на основе таких языковых единиц.
 Экспрессивность (генетика) — степень проявления (выраженности) в фенотипе различных особей одного и того же аллеля определённого гена. Количественные показатели экспрессивности измеряются на основе статистических данных.

См. также 
 Экспрессионизм